Экра́н () — предмет, отделяющий («экранирующий») одну среду от воздействия другой.

Техника 
 Экран — устройство или предмет, предназначенный для защиты человека или технических устройств от некомфортного, вредного или опасного воздействия (напр., излучения) путём отражения этого воздействия своей поверхностью.
 Печной экран — щит, заслон на ножках к печи или камину.

Радиотехника:
 Магнитный экран — замкнутый магнитопровод, защищающий от магнитных полей какое-либо устройство.
 Экран — оплётка кабеля, предназначенная как для уменьшения влияния внешних электромагнитных излучений на внутренний, сигнальный провод кабеля, так и для уменьшения паразитного излучения проходимых по внутренним жилам сигналов. Кабель с подобным экраном называют экранированным.

Компьютерные технологии:
 Экран — графически отображённое определённое место (локация) в компьютерной игре.
 Межсетевой экран («брандмауэр», «файрвол») — комплекс аппаратных и/или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов.

 Экран (оптика) — поверхность, на которую проецируется (с целью отражения потока света зрителю) изображение, создаваемое проектором (телеэкран, киноэкран).

Названия 
 «Творческое объединение „Экран“» — в 1968—1988 гг. подведомственное государственное учреждение Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, осуществлявшее производство телефильмов.
 Творческое объединение «Экран» — в 1992—1995 гг. дочернее предприятие Российской государственной телерадиокомпании «Останкино» осуществлявшее производство телефильмов
 «Экран» — название творческого объединения телевизионных фильмов киностудии «Мосфильм» в 1965—1967 гг.
 «Экран» — ежегодный киноведческий альманах, издававшийся в Москве в 1970—1980-е годы.
 Экран — советские геостационарные спутники связи прямого телевещания.
 Экран — корабельная РЛС.
 Экран — авиационная РЛС защиты хвоста.
 Экран — авиационная система встроенного контроля и предупреждения экипажа.
 Экран — семейство советских любительских кинокамер для 8-мм плёнки, выпускавшихся на Казанском оптико-механическом заводе в 1961—1975 годах.
 «Экран» — завод по производству телевизоров в Самаре.
 «Экран» — название спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по водным видам спорта в Санкт-Петербурге.
 «Экран» — женский волейбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Экран» — кинотеатр в Киеве.
 «Экран» — новосибирское предприятие, выпускающее стеклотару из бесцветного, цветного и тонкого стекла.
 Экран — посёлок под Москвой.

Периодические издания 
 «Экран» — журнал, выходивший в 1921—1922 гг. в Москве. В подзаголовке: «Вестник театра, искусства, кино, спорта».
 «Экран» — всесоюзный массовый иллюстрированный журнал, выпускавшийся издательством «Правда» в 1923—1930 гг. Публиковал рассказы, очерки, обзоры, стихи и другие материалы. В подзаголовке значился как «рабочий журнал». В 1923—1924, 1927 гг. некоторые выпуски имели название «Экран „Рабочей газеты“».
 «Экран» — журнал, выходивший в 1923 году в Харькове. Издающая организация — ВУФКУ.
 «Экран» — информационно-репертуарный бюллетень Ростовского областного отделения «Союзкинопрокат», выходивший в Ростове-на-Дону в 1937—1940 гг. В 1937 году выходил под названием «Азово-черноморский экран».
 «Экран „Киногазеты“» — всесоюзный журнал о кинематографе, выпускавшийся с 1925 года в качестве приложения к «Киногазете». Первые 10 номеров в 1925 году вышли под названием «Экран „Киногазеты“», затем издание было переименовано в «Советский экран»; с 1926 года самостоятельное издание.

Переносные значения 
 Экран — киноискусство в целом, кинематограф.
 «Звезда экрана» — кинозвезда.
 «Фильм идёт первым экраном» — показ фильма в каком-либо регионе вслед за премьерой.

См. также 

 Противокумулятивный экран
 Экранный эффект
 Экраноплан
 Экранка
 Экранас
 Экранная стена
 Снимок экрана
 Синий экран смерти

Примечания